Даниелла:

 Даниэлла Моне (род. 1989) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Даниелла Мунстар — супергероиня из вселенной комиксов Marvel Comics.